De Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar is sinds 1978 de hoogste regionale voetbalklasse voor de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. De liga staat gelijk aan de 5de klasse.

Van 1946 tot 1963 was de Oberliga ook de hoogste Duitse voetbalklasse tot ze vervangen werd door de Bundesliga.

Heden ten dage is de Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar een van de 13 Oberliga's die tezamen het 5e niveau van de Duitse voetbalcompetitie vormen.

Statistieken eerste klasse
 /18 = aantal seizoenen in 1ste (1945-1963)

Kampioenen huidige Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Oberliga Südwest
Voetbal in Saarland
Sport in Rijnland-Palts